

Індіан-Лейк — місто, штат Нью-Йорк
 Індіан-Лейк — місто, штат Пенсільванія
 Індіан-Лейк — місто, штат Техас